Каарло Хьялмар (Калле Яльмари) Васама (; 20 ноября 1885, Тампере — 12 ноября 1926, там же) — финский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе. Выступал за команду города Тампере.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com 

Персоналии по алфавиту
Гимнасты Финляндии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Родившиеся 20 ноября
Родившиеся в 1885 году
Родившиеся в Тампере
Умершие 12 ноября
Умершие в 1926 году
Умершие в Тампере